Eugène Joseph Delporte, född 10 januari 1882 i Genappe, Belgien, död den 19 oktober 1955, var en belgisk astronom.

Han var verksam vid observatoriet i Uccle

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 66 asteroider mellan 1925 och 1942.

Han upptäckte även ett antal kometer.

Asteroiden 1274 Delportia och månkratern Delporte är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Eugène J. Delporte

Se även
Astronomiska upptäckter av EJ Delporte

Referenser 

Belgiska astronomer
Födda 1882
Avlidna 1955
Män